St. Joachim und Anna steht für folgende Kirchen:
 Kirche St. Joachim und St. Anna (Jáchymov), Tschechien
 St. Joachim und Anna (Kleinbrach), Bayern
 Hl. Joachim und Anna (Preljina), Serbien
 Santi Gioacchino e Anna alle Quattro Fontane, Rom
 Santi Gioacchino ed Anna al Tuscolano, Rom